Krukowszczyzna peut désigner en Pologne :
 Krukowszczyzna, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Krukowszczyzna, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie.